Cette page est une Liste d'agents pathogènes touchant les humains, qui sont des agents qui causent infection, et, ou, toxicité:    

qui sont tous deux des états pathologiques créant des maladies infectieuses et des états toxiques chez de homme (Homo sapiens; 1er décrit 1758 par Carl Linnaeus   (1707 - 1778)

Marcus Terentius Varro (né 116 av. J.-C.) est considéré comme le premier à spéculer sur l'existence de petits agents pathogènes infectieux, via le livre I  chapitre XII de Rerum rusticarum: "quod crescunt animalia quaedam minuta...atque efficiunt difficilis morbos"

A 
→ virus de l’encéphalite (Absettarov)
[.2.]  ( it ) (Von Thieghem 1876) (principaux organismes pathogènes de classe des Zygomycetes avec Mucor (le premier microbe identifié par la science: Hooke, van Leeuwenhoek en le Micrographia de 1665) et Rhizopus)corymbifera (Cohn 1884) (Absidia ramosa, Mycocladus corymbiferus) (moisissure) 
maladie: poumon du fermier (de it) 
[.3.] Acanthamoeba castellani (parasite   ⇔ amibes libres) (ainsi nommé parce qu'il a été découvert par Castellani (it de en) 
[.4.] Achromobacter (es de) (Alcaligenaceae)xylosoxidans (gram- bacillus)
[.5.] Acinetobacter (bactéries gram- aérobique coccobacille): les infections avant les années 1970 étaient principalement des infections des voies urinaires post-chirurgicales chez les patients hospitalisés 
maladies: infections nosocomiales et pas  
agent: mains du personnel hospitalier (nosocomiales, circa. 2005)vecteur : pas nosocomiales - guerre, troubles sociaux par tremblement de terre
réservoir naturelle: boues, dépotoirs, eaux uséesbaumannii: a une résistance aux carbapénèmes (q.v. résistance aux antibiotiques & (en) Fabimycin (2022); trouvé dans la majorité des infections(c. 2005, 2020) calcoaceticus 
maladie: cause de pneumoniejohnsonii 
maladie: infections nosocomiales
agent: par cathéter vasculaire (c. 1993)junii (Bouvet et Grimont 1986 (W. Mannheim 1964 de même que Achromobacter citroalcaligenes) lwoffii (Audureau 1940) Brisou et Prévot 1954)nosocomialis (espèce génomique 13TU): provoquant des infections nosocomiales, notamment dans les unités de soins intensifs. Trouvé avec des β-lactamases en Japon 2012pitti (espèce génomique 3): trouvé avec β-lactamases pendant 2012 au Japon et en Chineursingii (Nomenclature bactérienne:  CCUG 45559 1er isolé: 2001 - Nemec, De Baere, Tjernberg, Vaneechoutte, van der Reijden, Dijkshoorn)
[.6.] Acremonium spp. (de en es) (moisissures) 
[.7.] Actinobacillus actinomycetemcomitans (gram- coccobacille) (famille: Pasteurellaceae)
[.8.] Actinomadura (en) (bactéries) (madurae se différencie de pelletieri car le premier produit de l'acide à partir de cellobiose) madurae (Vincent 1894) (synonyme: streptothrix m. - ordre: ) 
maladie: mycetomapelletieri[.9.] Actinomyces: maladie: Actinomycose georgiae (Johnson, Moore, Kaneko, Moore: 1990   car Dr. L  K  Georg)gerencseriae (Johnson et al 1990 car Mary Ann Gerencser)israelii (Kruse 1896 car Professeur James Israel) (bactérie filamenteuse)  est la principale cause d'infections spp.[.10.] Les adénovirus humains (HAdVs) (Adenoviridae (familia) A 1218 (1er isolé par Rowe, Hartley, Huebner: 1956 & 1958, par un enfant avec maladie de Niemann-Pick)31  B: 3, 7, 11, 14, 16, 21, 34, 35C: 1, 2, 5, 6D: 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27-30, 32, 33, 36-9, 42-7E: 4F: 40, 41[.11.] Aerococcus (Aerococcaceae cocci) christensenii (décrit 1999 Collins, Jovita, Hutson, Ohlén, Falsen: Nomenclature bactérienne: CCUG 28831T)sanguinicola (en) (2001) urinae (en) (1992)viridans (en) (1953) 
[.12.] Aeromonas (bacille) 
maladie: aéromonoses  aquariorumcaviaedhakensisendocarditishydrophila 
réservoir naturelle: l'eau gravitairejandaeisalmonicidaschubertiiveronii biovar sobria[.13.] Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)[.14.] Água Preta (mairie Brésil  ) Herpesviridae[.15.] Aichi (Japon)  (virus ( it ) PicornaviridaeA (virus Aichi 1) (premier isolé 1989)B   ( (car au microscope électronique est morphologiquement bosselé; Japonais: kobu) bovin (1er rapport 2003) 
[.16.] Alcaligenes (bacille) (Castellani et Chalmers 1919)denitrificans denitrificans (Rüger et Tan 1983) (et. dénitrifiant) faecalisodoransviridansxylosoxidans[.17.] Alternariaalternata (moisissure   règne:	Fungi (mycètes) 
maladies: allergène (toxique)
vecteur: aéroporté (ordre:	Pleosporales)
[.18.] Alteromonasinfernus (bactérie - Raguénès et al. 1997)
[.19.] Anaplasma spp. (bactérie)
[.20.] Ancylostoma duodenale (parasite) (Dubini 1843)
[.21.] Angiostrongylus (parasite) maladie: angiostrongylose cantonensiscostaricensis[.22.] Anisakis simplex  (parasite)
[.23.] Apoi (Flavivirus)
agent pathogène d'Apodemus argenteus
[.24.] Araguari (mairie), Brésil Orthomyxoviridae (familia)
virus prototype souche BE AN 174214 (1er isolé circa 1969)
[.25.] Arbovirus   (Alphavirus  cohortis) 
maladie: encéphalite équine de l'Est
[.26.] Arcanobacterium (en de) bernardiaehaemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)
[.27.] Arcobacter (en it) : quatre espèces du cette genre sont connues (2016) comme infectantes pour l'hommebutzleri (it en) cryaerophilus skirrowii thereius 
[.28.] Ascaris (parasite) lumbricoides suum[.29.] Astrovirus (Astroviridae  (familia) (decouverte 1975)MLB2 MLB3VA3VA4[.30.] Aspergillus (champignons)  flavus   (moisissure)fumigatus (moisissure)niger (moisissure)spp.[.31.] Aureobasidium pullulans (moisissure)
[.32.] Avulavirus (cohortis) 
maladie de Newcastle

 B 
[.1.] [33]  Babesia   (protozoaire)caniscaucasica (synonyme: B.bovis ← Hoare)vecteur : alimentation de tique → pénétration des érythrocytes - réplique asexuée internes les globules rougesdivergens  (parasite)agent : I. ricinus (tique)duncanimicroti  (parasite)agent 
(angleterre): I. trianguliceps(les États-Unis d'Amérique): I. damminivecteur : alimentation de tique, transfusion sanguine
[.2.] [34] Bacillus anthracis    
 cause de: maladie du charbonagent : l'endosporesréservoir naturelle: animaux sauvages et domestiques qui broutentvecteur  zoonotique contact cutané  la consommation de viande contaminée (cru ou insuffisamment cuit)  
non-contagieux naturelle sauf dans de rares cas contact cutané à l’injection de drogues contaminées (l’héroïne) le matériel de guerre - l' agression : inhalation, par exemple courrier contaminé[.3.] (35) Bacteroides   fragilis (de en it) (Castellani and Chalmers (1919) bacille gram-négatif anaérobie)
[.4.] [36] Balamuthia mandrillaris   (parasite⇔ vivre librement amibe)
habitat: sol, eau douce
[.5.] (37) Balantidium coli   (parasite  ⇔ protozoaire) 
maladie: balantidiose
réservoir naturelle: porcs
[.6.] (38) virus Banna  (en) 
[.7.] (39) virus de la forêt de Barmah d'Australie  
[.8.] (40) Bartonella   bacilliformisbronchisepticaparapertussispertussisis quintana  (Rochalimaea quintana) 
agent d'infectieux (singulièrement): Pediculus humanis corporis (pou de corps)   
maladie: fièvre des tranchées, surtout au  avant 1946rochalimaea spp.spp.[.9.] [41] Bas-Congo (en) tibrovirus (Walker, Firth, Widen, Blasdell, Guzman, Wood 2018)
[.10.] [42] Batken (Kirgizstan) arbovirus (1er isolé de 1970)  
[.11.] [43] Bayou (Louisiana) orthohantavirusréservoir naturelle: Oryzomys palustris vecteur :  probablement par inhalation d'excréments contaminés[.12.] [44] Bebaru (en) alphavirus[.13.] [45] Bermejo hantavirus[.14.] [46] Bhanja hantavirus : Bunyaviridae[.15.] [47] Blastomyces (champignons) dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) gilchristii 
[.16.] [48] Bordetella (bactérie)bronchisepticaparapertussispertussis[.17.] [49] Borrelia burgdorferi (spirochètes)agent: Ixodes (tique)
maladie: borréliose de Lyme (un infection present en un corps (Ötzi) de environ 3278 ans av. J.-C. decouverte en l'Alpes de l'Ötztal)
transmise: pénétration du comportement alimentaire de Ixodesduttoniirecurrentisspp.[.18.] [50] virus de (Comté de Bourbon-Kansas) (Thogotovirus)   1er identifié en 2014
[.19.] [51] Brachyspira spp. (bactérie)
réservoir: chiens, palmipèdes, porcins, poules
[.20.] [52] Brucella (coccobacille) maladie: brucellose abortuscanisinopinatamelitensisovissuis[.21.] [53] Brugiamalayi  (parasite)pahangi  (parasite)timori  (parasite)
[.22.] [54] Bunyavirales  (ordo)
[.23.] [55] Burkholderia (bactérie)mallei (Pseudomonas mallei) (Pseudomonas) pseudomallei   
maladie: Mélioïdose (synonyme: maladie de Whitmore)

 C 
[.1.] [56] Campylobacter fetus fetusvenerealisjejuni doyleijejunispp.[.2.] [57] Candida (champignons)albicans  dubliniensis glabrata parapsilosis tropicalis 
[.3.] [58]  Cano Delgadito orthohantavirus[.4.] [59] Capillariaphilippinensis  (parasite)spp. (parasite)
[.5.] [60] Cardiobacterium (ga en)  hominisvalvarum[.6.] [61] Cardiovirus (en es) (cohortis)
[.7.] [62] virus du cercopithèque type 1 (virus B du singe) (Herpesviridae)
[.8.] [63] Chaetomium spp. (moisissure)
[.9.] [64] Chandipura vesiculovirus : Rhabdoviridae[.10.] [65] Chikungunya (virus) 
agent: Aedes(tropique et subtropicale): aegypti(régions tempérées & froides): albopictus 
épidémiologique: épidémie 2007 de l’Île de La Réunion et les îles de l’Océan Indien
certains signes cliniques sont les mêmes que ceux de la dengue et de la maladie à virus Zika
[.11.] [66] Chlamydia (bactérie)  abortus (psittaci) caviaefelis trachomatisvecteur : sexuelle (IST)pneumoniae[.12.] [67] (circovirus PCV2 : in vitro)
[.13.] [68] Cladophialophora (ceb en) (champignons) bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)modesta 
[.14.] [69] Cladosporiumcladosporioides (moisissure)herbarum (moisissure)
[.15.] [70] Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)  (parasite)viverrini (Opisthorchis viverrini) (parasite)
[.16.] [71] Clostridium (Prazmowski 1880) (synonyme: Anaerobacter - Duda et al. 1996) botulinumdifficileperfringenstetanispp.[.17.] [75] Coccidioidesimmitis (champignons)posadasii (champignons)
[.18.] [76] Coltivirus (cohortis)
complexes 
bactérie
[.19.] [77] Burkholderia cepaciacepacia cenocepaciamultivoransvirus
 chorioméningite lymphocytaire-Lassa    (arénavirus de l'Ancien Monde) 
[.20.] [78] chorioméningite lymphocytaire souches neurotropes  autres souches[.21.] [79] de Lassa mammarenavirus ( identifié: 1969)  
réservoir: Mastomys natalensis d'Afrique de l’Ouest: Sierra Leone, Liberia, Guinée, Nigéria l'encéphalomyélite équine vénézuélienne (les arbovirus : alphavirus)
[.22.] [80]  du Pont Bijou
[.23.] [81]  EEV sous-type IIIB: TONV de Tonate (isolé pour la première fois pendant 1973 en Guyane française, Amérique du Sud)
 forêt de Semliki
[.24.] [82] de la forêt de Semliki vecteur : principalement Aedes 
répandu en Afrique sub-saharienne
maladie: encephalitic syndrome
[.25.] [83] de Me Tri (Vietnam) (d'abord isolé en Culex tritaeniorhynchus)tacaribe (de Amérique du Sud (12 virus) et au sud de l'Amérique du Nord (2) arénavirus du Nouveau Monde  ) :
[.26.] [84] Allpahuayo (isolé 1997 en le Station biologique d'Allpahuayo dans le nord-est du Pérou)
[.27.] [85] Flexal (en) 
[.28.] [86] Guanarito 
d'Amérique du Sud vecteur : zoonotique, nosocomial   
agent: rongeur  
[.29.] [87] Junin 
[.30.] [88] Machupo 
[.31.] [89] Sabiá 
[.32.] [90] Tacaribe Coronaviridae (familia) («couronne ⇒ halo») 
α 
[.33.] [91] NL63 
[.34.] [92] 229E (identifié par Hamre et Procknow 1962) ( détection des coronavirus humains Tyrrell (en) et Bynoe 1961 (1965)) 
maladie: rhume
β (Betacoronavirus (cohortis)) 
[.35.] [93] 1[.36.] [94] HKU1[.37.] [95] OC43 
maladie: rhume
[.38.] [96] MERS-CoV: épidémie 2012 - syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) (virus du SRMO) 
réservoir naturelle: chameaux dromadaires 
[.39.] [97] SARS-CoV (le septième coronavirus pathogène de humains) (Coronavirus lié au syndrome respiratoire aigu sévère )  épidémie de SRAS 2003  -1-2 
agent: particules de sécrétions respiratoires en suspension dans l'air (aérosols) vecteur : inhalation de, surface contaminée 
maladie:  2019-nCoV pandémie (Wuhan, Hubei (par un marché aux fruits de mer de Huanan en Chine du Sud) décembre 2019)
variants
α (alpha (OMS mai 2021)) (B.1.1.7 de nomenclature (Rambaut, O’Toole, Scher, Underwood, Jackson, Hill, McCrone, Colquhoun, Ruis, Abu-Dahab, Taylor, Yeats, du Plessis, Maloney, Medd, Attwood, Aanensen, Holmes, Pybus) attribués phylogénétiquement aux lignées d'épidémies mondiales (comme anglais donné comme p.a.n.g.o.l.i.n. etre «Les Pangolins»)) (VoC 202012/01) (variant Kent)
β (bêta) (B.1.351)
γ (gamma)
δ (delta) (B.1.617.2) (Indien)
AY.4.2
ε (epsilon) (VdI)
ζ (zeta) (VdI)
η (eta) (VdI)
θ (thêta)
ι (iota) (VdI)
κ (kappa (VdI)
λ (lambda)
μ (mu)
Ο (omicron) (B.1.1.529) (1er identifié: Sud Afrique 24 novembre 2021)
BA.1 (B.1.1.529.1) 
BA.1.1
BA.2 (B.1.1.529.2)
BA.2.12.1
BA.3 (B.1.1.529.3)
BA.4
BA.5 
BQ.1
BA.2.75
BA.4.6
XBB (BA.2.10.1 + BA.2.75 recombinant)
XE (recombinaison de BA.1/BA.2)Deltacron (XD)autres Coronaviridae connus pour être pathogènes[.40.] [98] Corynebacterium diphtheriae minutissimum  pseudotuberculosis  ulcerans  spp.  
[.41.] [99] Cosavirus (en) (cohortis)A[.42.] [100] Coxiella burnetii  (bactérie) 
[.43.] [101] La maladie de Creutzfeldt-Jakob (un maladie à prion , encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles (ESST); un de trois principales maladies à prions humaines avec IFF et GSS)
[.44.] [102] Cryptococcusgattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora) (champignons)neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) (champignons)
[.45.] [103] Cryptosporidium   (parasite) (apicomplexa : Cryptosporidiidae) hominis (parasite)parvum (parasite ⇔ protozoaire) 
[.46.] [104] Cyclosporacayetanensis (parasite)vecteur : contact oral avec des matières fécales
[.47.] [105] cyclovirus : 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9[.48.] [106] Cystoisospora (Isospora) belli (protozoaire)
maladie: cystoisosporose
[.49.] [107] Cytomegalovirus (cohortis) (Herpesviridae)

 D 
Le Dantec ledantevirus : Rhabdoviridae (1er isolé 1965 Sénégal)Δ-virus (cohortis)DENV - dengue (synonyme: grippe tropicale)  (Flaviviridae)
transmis: Aedes (femelle)
aegypti 
albopictus (Skuse, 1894)
maladie: hémorragique :épidémie: Madère 2012 
vaccin: 2016 par Sanofi  → CYD-TDV
sérotypes:
1
2
3
4
Dhori Inde (en) orthomyxoviridae (à tiques) 
Dicrocoelium dendriticum  (parasite)
Dipetalonema streptocerca  (parasite)
Diphyllobothrium latum  (parasite)
Dracunculus medinensis  (parasite)

E 
Ébolavirus (Filoviridae) 
Bundibugyo ouest de l'ouganda
Reston Fairfax nord de Virginie (1989)
Sudan
Forêt de Taï Côte d'Ivoire
Zaïre
réservoir naturelle:  chauve-souris
Echinococcus
granulosus  (parasite)
multilocularis (parasite)
oligarthrus (parasite)
vogeli (parasite)
 Edwardsiella tarda (bactérie)  
 Ehrlichia (bactérie) 
sennetsu (Rickettsia sennetsu)
spp.
 Eikenella corrodens (bactérie) 
Ekpoma (État d'Edo, Nigeria) tibrovirus : Rhabdoviridae ( identifié: 2015)  
EKV-1  
EKV-2 
 Elizabethkingia meningoseptica (en) (Flavobacterium meningosepticum)   résistant aux carbapénèmes
Emmonsia
parva
var. parva (champignons)
var. crescens (champignons)
virus de l’encéphalite: 
de la Vallée du Murray   (d’Australie) (Flaviviridae) 
de Californie orthobunyavirus : Bunyaviridae 
japonaise
Rage (RABV) lyssavirus : Rhabdoviridae
Saint-Louis Flaviviridae
à tiques :
sous type d’Europe centrale Flaviviridae ( avec Hanzalova, Hypr, Kumlinge, Neudoerfl : tout virus encéphalitique transmis par les tiques - sous-type européen))
Absettarov (Sophyn & Absettarov) flavivirus 
maladie: encéphalitique 
agent d'infectieux: Ixodes ricinus (tique)
sous type de Pacifique-Orient
sous type sibérien
verno-estivale russe Flaviviridae

équine (virus) 
est-américaine
ouest-américaine
Venezuela  
encéphalopathies spongiformes transmissibles (prion  (Prusiner decouverte l'existence des prions circa 1982 par gratte)  
Entamoeba histolytica (parasite)
 Enterobacter    
 aerogenes (Klebsiella mobilis)
 cloacae  
 spp.  
Enterobacteriaceae : a une résistance aux carbapénèmes, produit BLSE
Enterobius vermicularis  (parasite)
 Enterococcus spp. (bactérie)
Enterocytozoon bieneusi  (parasite)
Entérovirus  (cohortis)
A
B: Echo 
C
D (type 70 (virus de la conjonctivite hémorragique aiguë)
Epicoccum purpurascens (moisissure)
Epidermophyton
floccosum (champignons)
spp. (champignons)
Erysipelothrix rhusiopathiae (bactérie)
Erythroparvovirus (cohortis) 
des primates 1 parvovirus humain, virus B 19
Escherichia coli (bactérie)
souches cytotoxiques (par exemple O157:H7 ou O103)
hautement pathogènes (E. coli entérohémorragiques (ECEH), entéro-invasifs (ECEI) entéropathogènes (ECEP), entérotoxinogènes (ECET), producteurs de shiga-toxines (STEC))
virus Everglades (en)

F 
Fasciola
gigantica (de en) (parasite)
hepatica (parasite)
Fasciolopsis buski (parasite)
virus de la fièvre  
hémorragique  
d’Omsk Flaviviridae
de Crimée-Congo nairovirus : Bunyaviridae
jaune Flaviviridae
de Kyasanur (de la forêt de Kyasanur, Karnataka, Inde ( identifié: 1957) 
réservoir naturelle: singe
Alkhumra 
agent: Ornithodoros savignyi, Hyalomma dromedarii.
du Nil occidental par virus du Nil occidental (Flaviviridae zika, fièvre-jaune, dengue etc ) 
réservoir naturelle: oiseaux
à phlébotomes (phlébovirus : Bunyaviridae)
de la vallée du Rift phlébovirus : Bunyaviridae
Filoviridae (familia)
Flaviviridae (familia)
Flavivirus (cohortis)
Flavobacterium meningosepticum
Fluoribacter bozemanae (Legionella)
Fonsecaea 
compacta (champignons)
pedrosoi (champignons)
Francisella (ca en es) 
hispaniensis
tularensis (bactérie à Gram négatif) 
maladie: tularémie
 holarctica 
 novicida
tularensis
Fusarium spp. (moisissure)
Fusobacterium necrophorum   
funduliforme
necrophorum

G 
γ-retrovirus (cohortis)
Gardnerella vaginalis (bactérie)
gemykibivirus : 1, 2, 3, 4, 5
Germiston hantavirus : Bunyaviridae
La maladie deGerstmann Straüssler en  Scheinker  en (maladie à prion, ESST - un de trois principales maladies à prions humaines avec MJC et IFF)
Giardia (protozoaire) maladie: Giardiase
lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)  (parasite)
Orthomyxoviridae  - grippe (maladie)
α H( )N( ) 
H1
N1 
(New York/1/18) (grippe espagnole 1918) 
(2009) épidémiologie: plus répandue
H2
N2   
(Singapour/1/57) (grippe asiatique)
H3
N2   
(1968) épidémiologie: plus répandue
H5
N1 
1ère incidence: 1997
N6
N8   
1ère incidence: fevrier 2021
H7
N9
H9
N2
β
Yamagata
Victoria
γ

H 
Haemophilus   
ducreyi
influenzae (bactérie)
spp.

Hantaviridae (familia)
 Hantaan : Bunyaviridae
maladie: fièvre hémorragique avec syndrome rénal
autres hantavirus connus pour être pathogènes Séoul, Sin Nombre
Hanzalova Flaviviridae
Hazara nairovirus : Bunyaviridae
Helicobacter 
pylori
spp.
virus de Hendra 
réservoir naturelle: Pteropodidae
Hépacivirus (cohortis) 
Hepadnaviridae (familia)  
Hépatite (virus)  
A
B (Hepadnaviridae) 
japonaise (Flaviviridae)
C (Flaviviridae)
Δ (Hepadnaviridae)
Orthohepevirus A (virus de l’hépatite E Caliciviridae)
G (Flaviviridae) 
Hepeviridae (familia)
Herpesvirales (ordo)
Herpesviridae (familia) 
α-herpesvirus  (théorie de la maladie: (Itzhaki, Ruth F. et al. - Cairns, Dana M.) 3 avec latent 1 est un agent causal de la maladie d'Alzheimer)  
1 herpesvirus humain 1, virus Herpes simplex de type 1)
2 herpesvirus humain 2, virus Herpes simplex de type 2) 
3 virus varicelle-zona (VZV)
maladie: zona
réservoir: homo sapiens
β-herpesvirus  
5 cytomegalovirus (CMV) ( identifié: 1904, 1956)

HHV-6 ( identifié : 1986) Initialement désigné virus lymphotrope B humain, isolé à partir de cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) stimulées par l'interleukine 2 de patients atteints du SIDA ou de troubles lymphoprolifératifs
A (virus lymphotrope B humain)
B 
7
γ-herpesvirus 
4 EBV lymphocryptovirus  (Epstein-Barr)  
8 
maladie: sarcome de Kaposi
Hépatovirus (cohortis)
A (virus de l’hépatite A, entérovirus humain de type 72)
Hénipavirus (cohortis)
Hendra
Nipah
Heterophyes spp.  (parasite)
Histoplasma
capsulatum (champignons)
var. farciminosum (champignons)
duboisii (champignons)
huchismacovirus: 1, 2, 3
Hymenolepis
diminuta  (parasite)
nana (parasite)
Hypr Flaviviridae

I 
Icoaraci phlebovirus (de Brésil) :  (arbovirus Bunyaviridae) 
réservoir naturelle: petits animaux de la forêt: Nectomys)
virus de l'immunodéficience humaine  (VIH) : VIH-1, VIH-2
virus de l'immunodéficience simienne (VIS)
Indiana vesiculovirus : Rhabdoviridae
l’insomnie fatale familiale (IFF) (maladie à prion, ESST - un de trois principales maladies à prions humaines avec MJC et GSS)

J 
→ complexe Tacaribe

K 
Klebsiella (bactéries gram-négatives)
oxytoca
pneumoniae bacille de (Friedländer (it), 1883)
ozaenae
pneumoniae
rhinoscleromatis
spp.
Kobuvirus (cohortis)
Kumlinge Flaviviridae
Kuru (un maladie à prion) infligé au peuple Fore dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée à cause de la pratique consistant à manger les corps, en particulier les cerveaux de leurs proches décédés (anthropophagie)

L 
Langya (LayV) henipavirus ( identifié: 2018) 
réservoir naturelle: peut-être  Soricidae   
Legionella   (bacille intracellulaire à Gram négatif)
pneumophila   
maladie : Légionellose
fraseri  
pascullei  
pneumophila  
spp.  
Leishmania
aethiopica  (parasite)
braziliensis (parasite)
donovani (parasite)
guyanensis (Viannia guyanensis) (parasite)
infantum (Leishmania chagasi) (parasite)
major (parasite)
mexicana (parasite)
panamensis (Viannia panamensis) (parasite)
peruviana (parasite)
tropica (parasite)
spp. (parasite)
Lentivirus (cohortis)
Leptospira   (bactérie) 
réservoir : mammifères sauvages et domestiques : rongeurs et al.
interrogans    
australis 
canicola
grippotyphosa 
icterohemorrhagiae 
Listeria    (bactérie)
monocytogenes   
maladie: listériose
ivanovii   
ivanovii  
londoniensis  
Loa loa  (parasite)
Louping ill Flaviviridae
Lymphocryptovirus  (cohortis) (Herpesviridae)
Lyngbya (cyanobacterie neurotoxines)
Lyssavirus (cohortis)
chauves-souris australiennes
Duvenhage
des chauves-souris européennes 1
des chauves-souris européennes 2
des chauves-souris de Lagos
Mokola
de la rage

M 
Macacine alphaherpesvirus 1 (herpesvirus simiae, virus Herpès B)
→ complexe Tacaribe (Machupo)
Madurella
grisea (champignons)
mycetomatis (champignons)
Mammarenavirus (cohortis)
brésilien
Chapare
Flexal
Guanarito
Junin
Lassa
Lujo
de la chorioméningite lymphocytaire  (souches neurotropes)
de la chorioméningite lymphocytaire  (autres souches)
Machupo
Mobala
Mopeia (en) (complexe de la chorioméningite lymphocytaire-Lassa   (arénavirus de l'Ancien Monde)
Tacaribe
Whitewater Arroyo
Mansonella 
ozzardi   (parasite)
perstans (parasite)
streptocerca (parasite)
Marburgvirus
virus Marburg (aussi avec simultané épidémies en Frankfurt et Belgrade) henipavirus (Filoviridae) (1er identifié pendant 1967 en Allemagne)
réservoir naturelle: chauve-souris  
mastadenovirus A, B, C, D, E, F, G
virus Mayaro
Metagonimus spp.   (parasite)
metapneumovirus (cohortis)  
Microcystis (cyanobacterie hépatotoxine)
Micropolyspora (Lechevalier et al. 1961) (bactérie)
faeni (Saccharopolyspora rectivirgul (en) Thermoactinomyces vulgaris) 
maladie: poumon du fermier (de it) 
Microsporum spp. (champignons)
Molluscum contagiosum (en es) poxvirus
Molluscipoxvirus (cohortis) 
Mononegavirales
Morbillivirus (cohortis)
de la rougeole
Morganella morganii    (Enterobacteriaceae famille  )
morganii (Proteus morganii)
sibonii  
virus Mucambo
Mycobacterium 
abscessus 
abscessus
avium complex
avium 
chimaera
intracellulare
paratuberculosis
silvaticum
bovis
canettii
 chelonae
fortuitum complex
fortuitum
hominis
kansasii
leprae
malmoense
marinum
pneumoniae
scrofulaceum
simiae complex
simiae
szulgai
tuberculosis complex (en es)
africanum
bovis
caprae
microti
pinnipedii
tuberculosis (un bactérie multirésistante)
ulcerans
 xenopi
spp.

N 
Naegleria fowleri  (parasite ⇔ amibes libres)
Nairoviridae  (familia)
nairovirus connus pour être pathogènes
Nannizzia spp. (champignons)
virus Ndumu
Necator americanus  (parasite)
virus Negishi
Neisseria (bactérie)
gonorrhoeae
meningitidis
méningocoque du sérogroupe B
 infection : sepsis grave
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu) (bactérie)
Neotestudina rosatii (champignons)
Nidovirales (ordo)
Nipah henipavirus 
 identifié : 1999 - Malaysia
réservoir naturelle : Pteropodidae
Nocardia (bactérie) 
maladie: Nocardiose  
asteroides
brasiliensis
farcinica
nova
otitidiscaviarum
spp.
 (cyanobacterie hépatotoxine)
Norovirus (cohortis)
Norwalk Caliciviridae

O 
virus de l'o'nyong-nyong (cohortis)
Oestridae (parasite ⇔ mouche) 
maladie: myiase
Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum
 maladie: hypodermose (maladie du varron)  
 
Onchocerca volvulus  (parasite)
Opisthorchis
felineus  (parasite)
spp. (parasite)
Orbivirus
virus Orf
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi) (bactérie)
Ortho-
bunyavirus
Bunyamwera (virus Germiston)
de l’encéphalite de Californie
Oropouche
autres orthobunyavirus connus pour être pathogènes
hantavirus (cohortis) 
Andes 
causant le syndrome pulmonaire (SPH)
Bayou
Dobrava-Belgrade
causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR))
Black Creek Canal
Cano Delgadito
Chocl
Hantaan 
causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR))
Laguna Negra
El Moro Canyon
Prospect Hill
Puumala 
causant la néphropathie épidémique scandinave (NE))
Séoul 
causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR))
Sin Nombre
causant le syndrome pulmonaire (SPH))
hepadnavirus (cohortis)
hepevirus (cohortis)  
myxoviridae (familia)
nairovirus (cohortis)
fièvre hémorragique de Crimée-Congo
Dugbe
Hazara
maladie du mouton de Nairobi
pneumovirus (cohortis) 
humain (virus respiratoire syncytial)
poxvirus (cohortis)
rubulavirus 2, 4
Oscillatoria (cyanobacterie neurotoxines)

P 
Papillomaviridae (familia) 
Papillomavirus 
Alphapapillomavirus (Papillomaviridae) 
HPV16 
maladie: cancer du col de l'utérus plus causal  
HPV31 
maladie: cancer du col de l'utérus causal
HPV71
Paracoccidioides
brasiliensis (champignons)
lutzii (champignons)
Paragonimus
westermani (parasite)
spp. (parasite)
Paramyxoviridae (familia)
Paraphyton spp. (champignons)
Parapoxvirus (cohortis)
Parechovirus (cohortis)
α
β (virus Ljungan)
Parvoviridae (familia)
Parvovirus B19
maladie: Cinquième maladie
Pasteurella  
multocida (bactérie)
gallicida (Pasteurella gallicida)
multocida
septica
spp. (bactérie)
Penicillium spp. (moisissure) 
marneffei
Peptostreptococcus 
anaerobius (bactérie)
Peribunyaviridae (familia)
Phenuiviridae (familia)
Phlebovirus (cohortis) 
Bhanja
Punta Toro
de la fièvre de la vallée du Rift
fièvre à phlébotomes de Naples (virus Toscana)
SFTS (virus du syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopénie)
autres phlébovirus connus pour être pathogènes
Phoma glomerata (moisissure)
picobirnavirus
Picornavirales (ordo)  
Picornaviridae  (familia)
autres Picornaviridae connus pour être pathogènes
vésiculovirus Piry 
Plasmodium
falciparum  (parasite)
knowlesi (parasite)
spp. (humain et simien) (parasite)
Plesiomonas shigelloides (bactérie)
Pneumocystis
carinii (protozoaire)
jiroveci (champignon) 
maladie: pneumocystose pulmonaire
Pneumoviridae  (familia)
Poliovirus 
1
2
3
Polyomaviridae (familia)  
polyomavirus : 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Betapolyomavirus (cohortis) 
humain 1 (virus BK)  
humain 2 (virus JC)
Porphyromonas spp. (bactérie)
porprismacovirus: 1, 2
Powassan Flaviviridae
Poxviridae (familia)
Prevotella spp. (bactérie)
Prospect Hill hantavirus : Bunyaviridae
Proteus (bactérie) 
mirabilis
penneri
vulgaris
Providencia (bactérie)  
alcalifaciens (Proteus inconstans)
rettgeri (Proteus rettgeri)
spp. 
Pseudomonas aeruginosa (bactéries)
médicalement: a une résistance aux carbapénèmes
virus de le pseudo-pox de la vache (virus du nodule des trayeurs, parapoxvirus bovis) (en)
Puumala  hantavirus : Bunyaviridae

R 
Reoviridae (familia)
respirovirus  
1 (virus para-influenza de type 1)
3 (virus para-influenza de type 3)  
Retroviridae (familia) (present comme HERV en le génome (apres Temin 1964; Weiss 1967; et al.) restes d'infections pré-homo sapiens (accepter les archives archéologiques actuelles dans la réalité). En tant que groupe, principalement non intact, dont HERV-K a été trouvé actif (Wildschutte et al. 2017) dont la sous-clade de (HML)-2 existe depuis 35 millions d'années (Burn et al. 2022), étant le provirus (Temin 1964 et al.) le plus récemment actif résultant de la réintégration de manière endogène. La transcription de HERV-K s'avère exister longitudinalement dans un état stable à de faibles niveaux dans divers tissus et tumeurs (Tönjes et al. 1996). Les séquences rétrovirales endogènes aient la même structure fondamentale que la forme intégrée (provirale) d'un rétrovirus exogène dans l'ADN chromosomique de l'hôte (Larsson et al. 1989).
Rhabdoviridae (familia)
Rhadinoovirus (cohortis)
Rhinocladiella mackenziei (champignons)
Rhinovirus
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)
Rickettsia (bactérie) 
africae
akari
australis
canadensis
conorii
heilongjiangensis
japonica
montanensis
typhi (Rickettsia mooseri)
prowazekii
rickettsii
sibirica
spp.
Rocio Flaviviridae
Roseolovirus (cohortis)
virus de la rivière Ross
Rotavirus (cohortis)  
virus de la Rubéole
Rubivirus (cohortis) 
Rubulavirus
des oreillons
humain  
2 (virus para-influenza de type 2)
4 (virus para-influenza de type 4)

S 
virus Saffold
Salmonella (bactérie) 
enterica (choleraesuis)    
arizonae  
Enteritidis  
Paratyphi  
A  
B  
C  
Typhi  
Typhimurium  
autres variétés sérologiques  
Sappinia pedata  (amibe)
Sapporo Calicivirus humain SLV (Caliciviridae (familia)  ) 
Sarcocystis suihominis  (parasite)
Scedosporium
apiospermum (Pseudallescheria boydii) (champignon)  
prolificans (inflatum) (champignon) 
maladie: mycétome
Schistosoma
haematobium (parasite)
intercalatum (parasite)
japonicum (parasite)
mansoni (parasite)
mekongi (parasite)
 SBV (Schmallenberg orthobunyavirus, 2011)  
Seadornavirus (cohortis)
Séoul (Corée) hantavirus
Serpulina spp. (bactérie)
Shigella  (bactérie)
boydii  
dysenteriae    
Type 1  
autre que le Type 1  
flexneri  
sonnei  
Simplexvirus (cohortis)
Sin Nombre (ex Muerto Canyon) hantavirus : Bunyaviridae
virus Sindbis
smacovirus
Sporothrix schenckii (champignons)
Stachybotrys chartarum (moisissure)
Staphylococcus aureus  (bactérie) 
médicalement: résistant à la méthicilline
virus de la stomatite vésiculeuse
vesiculovirus
Alagoas
Indiana
New Jersey
Streptobacillus moniliformis  (bactérie)
Streptococcus  (bactérie) (streptocoques) (gram + cocci) (d'abord décrit par Billroth (1874 puis 1877) par érysipèle et infections des plaies)
agalactiae   (groupe B) 
maladie: la première cause d’infections néonatales invasives (septicémies, méningites) 
anginosus (oraux)  
canis (G  )
constellatus (oraux)  
dysgalactiae   (C)
equisimilis    (C ou G) 
equi
ruminatorum
zooepidemicus
gallolyticus (ex bovis, également connu sous equinis)
gallolyticus (S. bovis I)
macedonicus 
infantarius
intermedius (oraux)  
mitis (oraux)  
mutans (oraux)  
oralis (oraux)
pneumoniae   
maladie: pneumocoque - sepsis grave pneumonie (oraux par le classification de Schleifer et Kilpper-Bälz) 
pyogenes («pus (pyo) + formant (genes)» - Rosenbach 1884) (groupe A   de groupes de Lancefield) 
maladie: la cause de la fièvre puerpérale (Pasteur 1879)  
réservoir naturelle: principalement humain
salivarius
sanguis
suis   
maladie: méningites 
agent: porcs
Strongyloides
stercoralis  (parasite) 
maladie: strongyloïdose
spp. (parasite)
 virus synthétique (Cello, Paul, Wimmer 2002) de la poliomyélite T virus T-lymphotrope (VTlh) 
transmis: l'allaitement, sexuellement, dans sang, transplantation d'organes)  1 des primates (virus lymphotrope des cellules T humain de type 1) 2 des primates (virus lymphotrope des cellules T humain de type 2) Taeniasaginata  (parasite)solium (parasite)Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei) (champignons)virus Tanapox (es) Thogotovirus (cohortis) virus Thogoto (orthomyxoviridae à tiques: Thogoto) Togaviridae (familia)Toscana (en it) phlébovirus : BunyaviridaeToxocaracanis  (parasite)cati (parasite)Toxoplasma gondii  (parasite) 
maladie: toxoplasmoseTreponema  (bactérie) carateum  pallidum  endemicummaladie: syphilis endémiquepallidum 
maladie: syphilis vénérienne pertenue (Treponema pertenue (Castellani 1905) maladie : pianspp.  Trichinellanativa  (parasite)nelsoni (parasite) (trouvé en afrique de l'est)pseudospiralis (parasite) (Garkavi, 1972)spiralis (parasite)Trichomonas vaginalis  (parasite)Trichophytonrubrum (champignons)tonsurans (champignons)spp. (champignons)Trichostrongylus (en it)orientalis (parasite) spp. (parasite)Trichuris trichiura  (parasite)Trueperella pyogenes (en de) (bactérie)  Trypanosomabrucei (parasite)brucei gambienserhodesiensecruzi (parasite)

 U Ulocladium chartarum (en)  (moisissure) Ureaplasma   (bactérie)parvum  urealyticum  

 V virus de la Vaccine y compris  virus de la variole du buffle,  virus de la variole de l’éléphant, virus de la variole du lapinVaricellovirus (cohortis)   (Herpesviridae)variole (virus) (majeure et mineure) : peste antonine  (Mésopotamie - Rome) 165/166 -180 et, ou, aprèsbovinesinge - épidémie 2022Vesiculovirus  (cohortis)Vibrio  (bactérie) cholerae (y inclus ) 
maladie: choléraparahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)   spp.  

 W Wuchereria bancrofti  (parasite - némathelminthe)Wesselsbron (it en) Flaviviridaeréservoir: moustiques, humains 
agent: moustique hypopharynx insertion de salive (alimentation)

 Y tumeur du singe Yaba (en) yatapoxvirus (en)Yersinia  (bactérie) (Yersin 1894)  enterocolitica   maladie: yersiniose entérique. réservoir naturelle : les porcs et les sangliers (porteurs sains)enterocolitica (Schleifstein et Coleman 1939; Frederiksen 1964) (est synonyme de Y. enterocolitica)  
sérotypes plus fréquemment une cause d'infections en France: 4/O:3, 2/O:9, 2/O:5,27 moins souvent: 3/O:3, 3/O:5palearctica   (Neubauer et al. 2000)Y11 (souche)pestis  
maladie: peste bubonique agent : Xenopsylla cheopis (puce)
pandémie peste de Justinien (541/542 - 750) - une grande épidémie (débuta 1346) la peste noire - Liste des épidémies de peste
maladie: peste pulmonaire   
réservoir naturelle : chez des rongeur (Felis (chats), Canis (chiens), Léporidés (lapins), Lepus (lièvres)) agent : chez Rattus vecteur: (des rongeurs) par contact 
 épidémie 2017 à Madagascar (en)pseudotuberculosis   (Pfeiffer 1889) (γ-proteobactérie - Garrity, Bell & Lilburn, 2005)
maladies: yersiniose entérique, l'érythème noueux (E.N.) et polymorphe (E.P.)<ref>J Beurey, M Weber, P Thanry, D Eich, D Barthelme https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0399077X83801383 1983, https://www.sciencedirect.com/ (Elsevier B.V.''') </ref>, arthrite réactive due à une septicémie (arthrite septique)spp.  

 Z 
Zika  (un forêt d' ouganda) (arbovirus  «arthropod-borne» Flavivirus) 
cause: de quatre épidémies   2007 (l’ile de Yap), 2013 (Polynésie française), 2014 (Nouvelle-Calédonie) et 2015 (Amérique et le Caraïbes)
isolé:  chez un macaque rhésus 1947  chez de le humain 1952 
maladie: peu ou l’absence de symptômes; est un antécédent de syndrome de Guillain-Barré;  syndrome congénital, qui inclut la  microcéphalie
vaccin (en): essais cliniques, non depuis février 2022 vecteur : piqûre de moustique (Aedes aegypti   et albopictus'')

Voir aussi 
Liste des maladies infectieuses

Sources

Références 
https://microbiologie-clinique.com/metallo-beta-lactamases.html, https://microbiologie-clinique.com/
https://academic.oup.com/jac/article/59/4/633/677912 Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Volume 59, Issue 4, April 2007, Pages 633–639
M. Archambaud, D. Clave https://www.ctcb.com/documentation/Fiches%20techniques%20BAC/Arcobacter%20butzleri%20(Edition%202004).pdf Laboratoire de Bactériologie Hygiène CHU Toulouse Rangueil, https://www.ctcb.com/
https://www.inrs.fr/baobab/baobab.nsf/(allDocParRef)/Chlamydia_pneumoniae?opendocument&format=print, https://www.inrs.fr/
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/streptocoques-b
https://www.chu-st-etienne.fr/Professionnels/Hygiene/Referentiel/FichesPrecautions/Agents_Infectieux/Ad%C3%A9novirus/2  (adénovirus)
https://www.concilio.com/pneumologie-maladies-infectieuses-pneumonie-a-pneumocoque-pfla-d-inhalation-atypique
https://www.woah.org/en/disease/scrapie/ (Organisation mondiale de la santé animale)
https://www.dgdr.cnrs.fr/sst/CNPS/guides/doc/risquebio/Annexe%202%20-%20Classement%20pathogenes.pdf, https://www.dgdr.cnrs.fr/ (cnrs)
B. Chen, E.-K. Tian, B. He, L. Tian, R. Han, S. Wang, Q. Xiang, S. Zhang, T. El Arnaout & W. Cheng  https://www.nature.com/articles/s41392-020-0190-2 Overview of lethal human coronaviruses 10 June 2020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3647674/
Victor Max Corman, Heather J. Baldwin, Adriana Fumie Tateno, Rodrigo Melim Zerbinati, Augustina Annan, Michael Owusu, Evans Ewald Nkrumah, Gael Darren Maganga, Samuel Oppong, Yaw Adu-Sarkodie, Peter Vallo, Luiz Vicente Ribeiro Ferreira da Silva Filho, Eric M. Leroy, Volker Thiel, Lia van der Hoek, Leo L. M. Poon, Marco Tschapka, Christian Drosten, Jan Felix Drexler https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/JVI.01755-15 Evidence for an Ancestral Association of Human Coronavirus 229E with Bats 5 November 2015 American Society for Microbiology Journal of Virology Vol. 89, No. 23
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/fiches-techniques-sante-securite-agents-pathogenes-evaluation-risques/coronavirus-syndrome-respiratoire-aigu-severe.html
https://www.inserm.fr/dossier/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov/
https://link.springer.com/article/10.1007/s12250-020-00222-5 Virologica Sinica (2020)
http://www.lyceumfrance.org/La-PESTE-NOIRE-6146/
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=istoria+della+peste+bubonique+&btnG=, 
https://www.lavie.fr/actualite/societe/histoire-des-epidemies-quand-la-peste-semait-la-panique-et-la-mort-2662.php
https://edis.ifas.ufl.edu/publication/ig139, https://edis.ifas.ufl.edu/
http://alizarine.vetagro-sup.fr/dp-ruminants/parasites/hypoderma.html, http://alizarine.vetagro-sup.fr/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Lyon_Bonijol_Walchshofer_Parasitoses/co/Hypodermose.html, http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/archives/le-point-sur-lhypodermose-humaine, https://www.lequotidiendumedecin.fr/
 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/intoxication-alimentaire/bacterie-vibrio.html, https://www.canada.ca/
 https://www.pasteur.fr/fr/file/38064/download, https://www.pasteur.fr/
 (en) https://comenius.susqu.edu/biol/202/eubacteria/proteobacteriae/gammaproteobacteria/default.htm, https://comenius.susqu.edu/
 https://www.safewater.org/fact-sheets-1/2017/1/23/protozoan-parasites
Ali Aydogdu, Yılmaz Emre, Nesrin Emre, Fayık Naci Altunel https://www.researchgate.net/publication/267846753_Th_e_occurrence_of_helminth_parasites_Nemathelminthes_in_some_freshwater_fi_sh_from_streams_discharging_into_Antalya_Bay_in_Antalya_Turkey_two_new_host_records_from_Antalya DOI:10.3906/zoo-0912-16
L.L. Coffey, en Encyclopedia of Virology (3e édition), 2008 https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/rubivirus
https://www.afis.org/Notions-de-base-sur-l-epidemiologie, https://www.afis.org/
"Aerococcus bactérie" (en) R. E. O. Williams, Ann Hirch, S. T. Cowan https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/micro/10.1099/00221287-8-3-475, https://www.microbiologyresearch.org/ Microbiology Society (en) 1953
https://www.getamap.net/maps/ghana/ghana_(general)/_apalem/, https://www.getamap.net/ "69 meters"
https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/s%C3%A9rotype/16090, https://www.larousse.fr/ (Larousse) 
https://www.hominides.com/art-prehistorique/main-prehistoire/, https://www.hominides.com/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jgrd.50668, https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/
Daniele L. Pinti & Wladyslaw Altermann https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-642-11274-4_1866, https://link.springer.com/
Roger Mason https://www.researchgate.net/profile/Roger-Mason-3 Faculté des Sciences de la Terre Wuhan, Chine (q.v. Charnia (en, fr) (charnier) ← https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/maladie-covid-19-nouveau-coronavirus, https://www.pasteur.fr/ (Institut Pasteur))
Abraham Loeb https://blogs.scientificamerican.com/observations/did-life-from-earth-escape-the-solar-system-eons-ago/, https://blogs.scientificamerican.com/
(Schopf et al. - UCLA) Kelly April Tyrrell https://news.wisc.edu/oldest-fossils-found-show-life-began-before-3-5-billion-years-ago/, https://news.wisc.edu/
Allen Phillip Nutman, Vickie C. Bennett, Clark R. L Friend, Martin J. Van Kranendonk, Allan Chivas https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=5181&context=smhpapers, https://ro.uow.edu.au/
https://astrobiology.nasa.gov/news/an-update-from-alh84001/, https://astrobiology.nasa.gov/
M. Rizzotti Université de Padoue, Italie https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C03/E6-71-02-05.pdf, https://www.eolss.net/
G.R. Osinski, C.S. Cockell, A. Pontefract, H.M. Sapers https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7499892/  doi: 10.1089/ast.2019.2203 (Mary Ann Liebert, Inc), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/  
https://seec.gsfc.nasa.gov/finding_habitable_planets.html
https://www.lelivrescolaire.fr/page/6447136, https://www.lelivrescolaire.fr/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32214476/ (2017), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
M Le Page https://www.newscientist.com/article/2308806-106-million-year-old-virus-found-fossilised-in-the-human-genome/ (2022), https://www.newscientist.com/
https://www.museum.toulouse.fr/-/de-l-adn-viral-piege-dans-notre-genome, https://www.museum.toulouse.fr/
https://www.nature.com/articles/s41579-019-0189-2 (2019), https://www.nature.com/
https://www.nature.com/articles/nrmicro2783 (2012), https://www.nature.com/
http://www.dnaftb.org/25/bio-2.html, http://www.dnaftb.org/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2684548/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7093845/#bib0005 (2019), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31363026/ (2019), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11378389/ (2001), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://mp.bmj.com/content/56/1/11, https://mp.bmj.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18694346/ (2008), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/latent, https://www.merriam-webster.com/
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Temin+provirus+HERV&btnG=, https://scholar.google.com/
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=Weiss+1967+HERV, https://www.google.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/58444/ (1976), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Liste en rapport avec la médecine
Physiopathologie en maladie infectieuse